Пронский уезд — административная единица в Рязанской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1778—1924 годах. Уездный город — Пронск.

География
Уезд был расположен в центральной части Рязанской губернии. По площади уезд занимал территорию в 2113,4 вёрст² .

История 
Уезд был образован в 1778 году в составе Рязанского наместничества (с 1796 года — Рязанской губернии). В 1924 году уезд был упразднен, его территория вошла в состав Рязанского и  Скопинского уездов.

Население 
Население уезда в 1897 году — 113 315 чел. По переписи 1897 года в уезде было 109 755 жителей (50 452 мужчины и 59 303 женщины).

Населённые пункты 
В 1859 году в составе уезда было 250 населённых пунктов, наиболее крупные из них:
 г. Пронск — 7823 чел.;
 с. Абакумово — 935 чел.;
 с. Большое Село — 2004 чел.;
 с. Дурное — 2399 чел.;
 с. Истье — 1535 чел.;
 с. Каленцы — 1997 чел.;
 с. Лучинск — 1501 чел.;
 с. Насилово — 2004 чел.;
 сл. Никольская Слобода — 1704 чел.;
 с. Семенск — 1716 чел.;
 с. Старожилово — 1085 чел.

Административное деление 
В 1859 году в уезде было 2 стана:
 1-й со становой квартирой в селе Абакумово;
 2-й со становой квартирой в сельце Кожухово.

В 1890 году в состав уезда входило 18 волостей:

Известные уроженцы 

 Белянин, Михаил Фёдорович (1910—1976) — спортсмен, тренер, арбитр, спорторганизатор
 Булатов, Михаил Леонтьевич (1760—1825) — генерал-губернатор в Сибири. Георгиевский кавалер, отличился в войнах екатерининской эпохи, российский военачальник в период наполеоновских войн.
 Булатов, Александр Михайлович старший (1793—1826) — российский офицер эпохи наполеоновских войн, прославился в сражениях заграничного похода, участник взятия Парижа, полковник 12 егерьского полка, декабрист.
 Быстров, Алексей Петрович (1899—1959) — учёный-палеонтолог, доктор биологических наук, профессор.
 Зайцев, Степан Иванович (1918—2014) — Герой Социалистического Труда, легендарный участник Атомного Проекта СССР, руководитель крупнейшего в мире ядерного комбината 
 Зимин, Симеон Васильевич (1828—1928) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей Рязанской Епархии, настоятель Успенской церкви села Муравлянка  Сапожковского уезда  Рязанской губернии в 1851—1918 годах.
 Зимин, Николай Васильевич (1841—1915) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей Рязанской Епархии, настоятель Вознесенской церкви города Зарайска  Зарайского уезда  Рязанской губернии в 1867—1915 годах.
 Зимин Василий Васильевич (1854—1930) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей Рязанской Епархии, настоятель Покровской церкви села Одоевщина  Данковского уезда  Рязанской губернии в 1880—1918 годах.
 Мичурин, Иван Владимирович(1855—1935) — русский биолог и селекционер.

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Пронского уезда

Уезды Рязанской губернии